Виља Аурора има више значења:

 Виља Аурора (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Виља Аурора (Понситлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику